De Blauwe Trap, ook wel Steenen Trappen genoemd, was een opgang naar de stadsmuur in de vestingwerken van Venlo.

Etymologie 
De meest plausibele verklaring van de herkomst van de naam is de soort steen die zou zijn gebruikt. Voor de trap zou namelijk Naamse steen zijn gebruikt, welke een blauwe kleur heeft.

Ligging 
De blauwe trap werd volgens Uyttenbroeck in 1518 gebouwd om ter plekke de stadswal op te kunnen gaan. Volgens Hermans dateert de trap uit 1438. De Blauwe Trap werd tussen de Oude Markt en de Havenkade gebouwd. Volgens koolstofdatering moeten de trappen in het begin van de zestiende eeuw in de stadsmuur zijn gebouwd. Volgens de Venloclopedie is het precieze jaartal 1518.

Toen vanaf 1867 de vestingmuren per Koninklijk Besluit moesten worden afgebroken, is ook deze trap, in 1870, afgebroken.

Een café aan de Oude Markt, vernoemd naar de Blauwe Trap, herinnert nog aan de doorgang.

Externe link 
 Omschrijving Blauwe Trap op Venloclopedie

Vestingwerk van Venlo
Poort in Venlo